BSR un acronyme de trois lettres pouvant désigner (liste non-exhaustive) :

Aéronautique 
 .

Belgique 
 Brigade de surveillance et de recherche, une ancienne subdivision de la gendarmerie belge.

Biologie 
 bactérie sulfato-réductrice, une bactérie intervenant en biocorrosion.

Culture 
 Brussels Sound Revolution, un groupe de musique d'origine belge.

France 
 Brevet de sécurité routière en France.

Industrie 
 , un fabricant de tourne-disques britannique (1932 - 1985).

Sociétés 
 Berliner Stadtreinigungsbetriebe (de), société de services de Berlin responsable de la collecte des ordures, du nettoyage des rues et du traitement des déchets.

Suisse 
 Bibliothèque sonore romande, une fondation reconnue d'utilité publique du canton de Vaud, en Suisse.

Notes et références